Спонви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Шамбле-Бюссьер.

География 
Спонвиль расположен в 26 км к западу от Меца и в 50 км к северо-западу от Нанси. Соседние коммуны: Аннонвиль-Сюземон на севере, Марс-ла-Тур на северо-востоке, Пюксье на востоке, Ксонвиль и Адонвиль-ле-Лашоссе на юге, Жонвиль на западе, Лабёвиль на северо-западе.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель